Bouillon steht für:

 Fleischbrühe
 ein einfaches Speiselokal in Frankreich, siehe Bouillons
 Bouillon (Komiker), Pseudonym von Denis Meylan (* 1947), Schweizer Komiker 
 eine Spirale aus feinem Gold- oder Silberdraht, siehe Kantille
 eine Nährlösung für Mikroorganismen und Gewebekulturen, siehe Nährmedium

Bouillon ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Bouillon (Belgien), belgische Stadt in der Region Wallonien
 Herzogtum Bouillon, ein ehemaliges unabhängiges Herzogtum
 Bouillon (Pyrénées-Atlantiques), französische Gemeinde in der Region Nouvelle-Aquitaine
 Le Bouillon, französische Gemeinde in der Region Normandie

Bouillon ist der Familienname folgender Personen:

 Bertil Bouillon (* 1958), deutscher Orthopäde und Unfallchirurg
 Erhard Bouillon (* 1925), deutscher Manager
 Francis Bouillon (* 1975), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Frédéric-Maurice de La Tour d’Auvergne (1605–1652), Herzog von Bouillon und französischer General
 Fritz Bouillon (1903–?), deutscher Fußballschiedsrichter
 Gabriel Bouillon (1898–1984), französischer Geiger und Violinpädagoge
 Gottfried von Bouillon (um 1060 – 1100), Heerführer beim 1. Kreuzzug
 Hardy Bouillon (* 1960), deutscher Philosoph und Ökonom
 Henri de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon, Heinrich von Bouillon (1555–1623), Marschall von Frankreich
 Jean Bouillon (1926–2009), belgischer Meeresbiologe
 Jean-Claude Bouillon (1941–2017), französischer Schauspieler
 Jo Bouillon (1908–1984), französischer Orchesterleiter
 Klaus Bouillon (* 1947), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:

 Boullion
 Pouillon